Ivernel ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Ivernel (1920–1999), französischer Schauspieler
 Vicky Ivernel (1921–1962), französischer Regisseur